El término «Kes» puede referirse a: 

 Kes (Star Trek), un personaje de ficción en la serie de televisión Star Trek: Voyager. 
 Kes (película), una película británica estrenada en 1969, del director Ken Loach.
 Kes (banda), formada en Trinidad y Tobago en 2005 y también conocidos como Kes the Band o KTB.
 El código del Chelín keniano, la moneda de curso legal en Kenia
 El Killer Elite Squad (KES), un tag team de lucha libre.